Police United Football Club é um clube de futebol da Tailândia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2014.

Clubes de futebol da Tailândia